Schauer kan som auktorsförkortning betyda:

 Johannes Conrad Schauer
 Sebastian Schauer
 Thomas Schauer

Robotskapade auktorsförkortningar